

Да́ма 
Дама (от  — госпожа) — вежливое обращение к женщине. Изначально — замужняя женщина высшего круга, госпожа, барыня, боярыня, леди. В старину в Европе — почётный титул супруги рыцаря, также жены баронета (в Великобритании); со времени французской революции дамой стали называть любую замужнюю женщину (ср. мадам — «моя госпожа»).
  — женский почётный титул Британской империи, учреждённый в 1917 году.
 Кавалерственная дама — женщина в Российской империи, награждённая орденом св. Екатерины.
 Классная дама — надзирательница, следившая за ученицами в женских средних учебных заведениях.
 В играх
 Дама в картах — карта, на которой изображена женщина; фигура старше валета и ниже короля.
 Дама в шахматах — ферзь, королева; самая сильная шахматная фигура.
 Дама (чаще дамка) в шашках — до́ведь, шашка, дошедшая до первого ряда противника и этим получившая право ходить через любое количество клеток по диагонали.

Другое 
 Дама (дамара) — народ в Африке.

Титулы
Дворянство